Alan Kernaghan – irlandzki piłkarz
 Eileen Kernaghan – kanadyjska pisarka
 Lee Kernaghan – australijski piosenkarz country
 Tania Kernaghan – australijska piosenkarka country, siostra Lee